Elektronisch drumstel
 Drumcomputer